Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Stencel – rzymskokatolicki duchowny
 Grzegorz Stencel – polski piłkarz
 Krzysztof Stencel – polski matematyk i informatyk
 Teresa Stachowicz-Stencel – polska onkolog, hematolog i pediatra dziecięca
 Zdzisław Stencel – polski inżynier i działacz państwowy